Мелик-Мамед Агабалаевич Агабалаев (17 января 1959, село Куллар, , Республика Дагестан, РСФСР, СССР) — российский художник, член Творческого Союза художников России.

Биография 
В 1985 году окончил художественно-графический факультет Института искусств Дагестанского государственного педагогического университета с дипломной работой «Дорога в Дербент».

С 1984 года — участник выставок в Москве, Махачкале, Пензе, выставок Российской академии художеств в Пятигорске и Ставрополе, фестиваля искусств «Биеннале».

С 1988 года организуются персональные выставки в Дербенте, Железноводске, Белиджи, Москве, Костроме и др.

С 1997 года — художник Дербентского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.

Особенности творчества 
Работает в различных жанрах: портрет, натюрморт, пейзаж, сюжетно-жанровые композиция.

Особый интерес вызывают исторические полотна, в том числе посвящённые присутствию в Дагестане Петра I: «Пётр в Джалганской роще» и др.

Городские пейзажи, в том числе архитектуры старого Дербента, ландшафты вокруг крепостных стен крепости Нарын-Кала организованы в цикл картин, формирующий исторический образ города.

Награды 
Дипломы и грамоты за участие в педагогических форумах: Всероссийская научно-практическая конференция «Уроки мастерства», Международная выставка «Художник-педагог» и др.

Ссылки 
 Гордеева Д. Где родился, там и пригодился.
 К 60-летию Агабалаева Мелик-Мамеда Агабалаевича.

Художники России
Художники Дагестана
Художники России XX века
Художники России XXI века
Выпускники Дагестанского педагогического университета